Le Prince Kheldar de Drasnie est un des personnages principaux du cycle de romans de fantasy La Belgariade et la Mallorée de l'écrivain américain David Eddings.

Portrait du personnage 
Le Prince Kheldar, neveu du roi Rhodar de Drasnie et cousin du jeune prince Kheva, ne cherche pas du tout l'accession au trône. Plutôt petit d'après la description de D. Eddings, Kheldar est brun et aborde un long appendice nasal (souvent comparé à un "nez de fouine") qui frétille à la simple idée d'un bon coup fourré, que ce soit pour arnaquer un paysan lors de l'achat d'un cheval ou escroquer un puissant roi... Après avoir fait ses classes à l'académie drasnienne, il reçoit le surnom de Silk (soie, en drasnien et en anglais aussi d'ailleurs mais il explique que cela signifie aussi « éminence grise »), et commence à espionner pour le compte de son oncle. C'est un excellent espion qui est en plus un voleur doublé d'un menteur, d'un tricheur, d'un acrobate et de bien d'autres choses encore ; mais toutes ces capacités le rendent très vite indispensable à Belgarion et à ses compagnons. C'est lui qui initie Garion à la langue secrète drasnienne (langue "parlée avec les doigts", utile pour mener une double discussion) au début de leur voyage. Une solide amitié naît entre ces deux personnages. Silk est un personnage très attachant, il possède un humour à toute épreuve et une capacité de concentration hors du commun ce qui en fait quelqu'un de particulier. Son plus grand ami est Barak le géant roux Cheresque. Kheldar est également un excellent combattant, particulièrement doué au lancer de dague (qu'il cache un peu partout sous ses vêtements) et privilégie les attaques "aériennes" composées de diverses cabrioles et acrobaties. Très doué au jeu (carte, dés, etc.) Silk remporte systématiquement chaque partie, ce qui lui vaut pas mal d'ennuis étant un tricheur de première catégorie, chose qu'il ne cache pas... à ses amis du moins.

Au début de La Mallorée, il fait la pluie et le beau temps sur le commerce international, avec son associé, un Nadrak nommé Yarblek. Les deux compères deviennent richissimes, devenant même l'homme le plus riche du au monde, bien plus que de nombreux rois, mais Kheldar doit repartir à l'aventure... Silk est également le demi-frère de Urgit le roi des Murgos, né de l'amour adultère du père de Kheldar en voyage et d'une reine délaissée et violenté par son roi. Il ne se sont connus que bien des années plus tard lors de l'aventure de La Malorée, on apprend d'ailleurs que Silk est âgé d'un peu plus de 40 ans à cette époque.

Rôle dans la Prophétie 
Son rôle dans la Prophétie est le guide. Il est chargé de mener le groupe et de le sortir des différents traquenards qu'ils rencontreront. Sa connaissance du monde, sa notoriété et ses noms d'emprunts (Radek de Boktor, Ambar de Kotu, etc.) lui sont très utiles pour tout cela.
Il a naturellement été choisi par Garion pour le mener, Belgarath et lui, vers Torak.
Dans les évènements de La Mallorée, son rôle restera inchangé à l'exception du passage du groupe en Melcénie où, contrairement à son habitude, il affiche clairement le fait de faire partie d'une famille royale et d'être prince, alors qu'il préfère taire cette caractéristique mais cette dernière le sert parfaitement en Melcénie où les titres sont extrêmement importants pour les aristocrates locaux.

Ses relations 
 avec ses amis : Silk prend un malin plaisir à agacer au plus haut point ceux qui lui demandent quelque chose, en particulier Belgarath qu'il ne craint pas malgré la puissance de son vouloir et de son verbe (il l'appelle même parfois « chère vieille chose »). En revanche Silk fanfaronne moins quand Polgara (la puissante sorcière fille de Belgarath) le toise de son regard (son célèbre haussement de sourcil est un signe d'alarme pour tous ceux qui la connaissent). Il ne cesse de prendre un ton cynique, voire caustique, quand il s'agit de donner son avis, ce qui ne l'empêche pas de tisser de solides liens d'amitié avec tous les membres du groupe.
 avec les femmes : Silk est un célibataire endurci, mais il ne se gêne pas pour abuser des femmes qu'il croise, sans remords. Il pourrait, selon Garion, éprouver des sentiments pour sa tante, la reine Porenn. Cependant et malgré ses intentions très fermes de rester célibataire, ce roublard va se retrouver piégé par une jeune espionne drasnienne, Velvet (Velours), qu'il connait depuis son enfance. Au fil de La Mallorée, les tentatives de charme de la demoiselle sont de plus en plus visibles et de moins en moins repoussées... Ils se marient à la fin du dernier tome de La Mallorée.
 avec les gens en général : comme avec ses amis, il adore plumer et abuser tous ceux qui le croisent.
 avec sa famille : les relations qu'entretient Kheldar avec les autres membres de sa famille ne sont pas particulièrement détaillées. On sait seulement qu'il aime particulièrement sa mère mais est éprouvé par chaque visite qu'il lui fait, cette dernière étant aveugle et ayant été défigurée par une maladie contractée dans l'enfance du prince. Il apprécie sa tante, qu'il taquine volontiers par divers surnom, et semble avoir éprouvé pour elle des sentiments amoureux. Quant à son oncle, le roi Rhodar, il l'aime profondément également, ce qui peut être une source de malaise pour lui au vu de ce qu'il semble éprouver pour la reine de Drasnie. Finalement, il apprécie plus que tout le jeune prince Kheva, son cousin, lui étant éternellement reconnaissant de lui avoir permis d'échapper au spectre cauchemardesque d'une ascension sur le trône de Drasnie. (on apprend que Kheldar était apparemment l'héritier le plus proche du trône avant que son cousin ne naisse)

Personnage de David Eddings
Prince de fiction
Voleur de fiction

sv:Personer i Sagan om Belgarion#Kheldar